A Cigarros La Tabacalera Mexicana ou Citagam é a maior empresa de cigarros e charutos do México. Criada em 20 de abril de 1976, foi adquirida por Carlos Slim Helú, atualmente o homem mais rico do mundo. Sua matriz está situada na cidade de Zapopan, no estado de Jalisco.

Produz o cigarro Marlboro no México.

Empresas do México